

Сентрал — місто, штат Луїзіана
 Сентрал — місто, штат Південна Кароліна
 Сентрал — переписна місцевість, штат Аляска
 Сентрал — переписна місцевість, штат Аризона
 Сентрал — переписна місцевість, штат Теннессі
 Сентрал — переписна місцевість, штат Юта